Visoka est un toponyme qui peut désigner :
en Bulgarie
Visoka, une localité située dans l'oblast de Kardjali ;
en Croatie
Visoka, une localité située dans la municipalité d'Unešić, comitat de Šibenik-Knin ;
en Serbie
Visoka, un village situé dans la municipalité d'Arilje, district de Zlatibor ; 
Visoka, un village situé dans la municipalité de Kuršumlija, district de Toplica ;
la rue Visoka, dans la municipalité urbaine de Zemun et sur le territoire de la Ville de Belgrade.